Biegel ist der Name folgender Erhebung:
 Biegel (Taunus) (547,4 m), im Taunus, bei Bleidenstadt, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Biegel ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Biegel (1896–1954), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Gerd Biegel (* 1947), deutscher Historiker
 Paul Biegel (1925–2006), niederländischer Kinderbuchautor
 Vince Biegel (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler